Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Квета Пешке і Катарина Среботнік.
Сє Шувей і Пен Шуай виграли титул, у фіналі перемігши Пешке і Среботнік з рахунком 6–4, 6–0. Вигравши свій матч другого кола, Пен замінила Еррані та Вінчі як перший номер рейтингу в парному розряді

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Qatar Total Open, парний розряд
2014
2014 у катарському спорті